DPR peut désigner :
 Democratic Party of Russia, un parti politique russe ;
 Dewan Perwakilan Rakyat (en français, Conseil représentatif du peuple), la chambre basse indonésienne et une des deux chambres constituant le parlement indonésien.
  Dream Perfect Regime
 la Délégation parlementaire au renseignement